El término pulquería puede referirse, aquí:

al grupo La pulquería;
al establecimiento donde se expende pulque.